Храм Аполлона:

 Греция
 Храм Аполлона в Бассах
 Храм Аполлона в Дельфах
 Италия
 Храм Аполлона Палатинского
 Храм Аполлона (Помпеи)
 Турция
 Храм Аполлона в Сиде